Sergio Rodríguez (n. 1992) – calciatore spagnolo 
 Sergio Rodríguez García (n. 1984) – calciatore spagnolo, detto Rodri
 Sergio Gonzalo Rodríguez Budes (n. 1985) – calciatore uruguaiano
 Sergio Rodríguez Gómez (n. 1986) – cestista spagnolo, detto Chacho
 Sergio Rodríguez Febles (n. 1993) – cestista spagnolo